Roger Federer, detentore del titolo, ha confermato il titolo imponendosi su Marin Čilić, primo giocatore croato a raggiungere la finale dell'Australian Open, con il punteggio di 6–2, 65–7, 6–3, 3–6, 6–1.

Si è trattato del titolo ATP numero 96 per Roger Federer e del titolo slam numero venti

Rafael Nadal e Federer erano in lotta per il primo posto del ranking mondiale ATP, ma Nadal raggiungendo i quarti di finale ha mantenuto il primo posto mondiale. La sconfitta di Novak Đoković al quarto turno contro Chung, è stata la sua prima perdendo tre set a zero all'Australian Open dal torneo del 2007 quando fu sconfitto dal numero uno del mondo e futuro vincitore Roger Federer

È stata la prima volta dopo Wimbledon 2008, che due giocatori non testa di serie, Chung Hyeon e Kyle Edmund, sono arrivati alle semifinali del singolare maschile di un torneo del Grande Slam, e la prima volta all'Australian Open dal 1999. Chung è diventato il primo giocatore sudcoreano a raggiungere quarti di finale e semifinale di un torneo dello slam.

Teste di serie 

  Rafael Nadal (quarti di finale, ritirato)
  Roger Federer (campione)
  Grigor Dimitrov (quarti di finale)
  Alexander Zverev (terzo turno)
  Dominic Thiem (quarto turno)
  Marin Čilić (finale)
  David Goffin (secondo turno)
  Jack Sock (primo turno)
  Stan Wawrinka (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (quarto turno)
  Kevin Anderson (primo turno)
  Juan Martín del Potro (terzo turno)
  Sam Querrey (secondo turno)
  Novak Đoković (quarto turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
  John Isner (primo turno)

  Nick Kyrgios (quarto turno)
  Lucas Pouille (primo turno)
 Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Roberto Bautista Agut (primo turno)
  Albert Ramos-Viñolas (terzo turno)
  Milos Raonic (primo turno)
  Gilles Müller (terzo turno)
  Diego Sebastián Schwartzman (quarto turno)
  Fabio Fognini (quarto turno)
  Adrian Mannarino (terzo turno)
  Philipp Kohlschreiber (primo turno)
  Damir Džumhur (terzo turno)
  Richard Gasquet (terzo turno)
  Andrej Rublëv (terzo turno)
  Pablo Cuevas (secondo turno)
  Miša Zverev (primo turno, ritirato)

Qualificati 

  Salvatore Caruso (primo turno)
  Dennis Novak (primo turno)
  Jaume Munar (primo turno)
  Quentin Halys (primo turno)
  Vasek Pospisil (primo turno)
  Kevin King (primo turno)
  Denis Kudla (secondo turno)
  Mackenzie McDonald (secondo turno)

 Elias Ymer (primo turno)
 Dustin Brown (primo turno)
 Casper Ruud (secondo turno)
 Lorenzo Sonego (secondo turno)
 Ruben Bemelmans (secondo turno)
 Václav Šafránek (primo turno)
 Yuki Bhambri (primo turno)
 Matthias Bachinger (primo turno)

Lucky loser 

  Peter Polansky (primo turno)

 Matteo Berrettini (primo turno)

Wildcard 

  Alex Bolt (primo turno)
  Alex De Minaur (primo turno)
  Thanasi Kokkinakis (primo turno)
  Jason Kubler (primo turno)

 Kwon Soon-woo (primo turno)
 Corentin Moutet (primo turno)
 Alexei Popyrin (primo turno)
 Tim Smyczek (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2018